Das BNP Paribas Open 2018 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis zum 18. März 2018 in Indian Wells im Indian Wells Tennis Garden stattfand. Es war Teil der WTA Tour 2018 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. Parallel dazu fanden in Indian Wells auch die BNP Paribas Open 2018 der Herren statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BNP Paribas Open 2018 fand vom 5. bis 6. März 2018 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Indian Wells